Jerald peut désigner :

Patronyme

 Penny Johnson Jerald (née en 1961), actrice américaine.

Jerald est un prénom notamment porté par :
 Jerald Daemyon, violoniste de jazz américain.